Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1968 
 Привалов, Александр Васильевич

1969 
 Бучин, Виктор Николаевич
 Глинский, Евгений Дмитриевич 1933—1978
 Иерусалимский, Владимир Вениаминович
 Осташов, Антон Васильевич

1971 
 Мизюкаев, Михаил Иванович

1976 
 Мартынов, Борис Павлович 1936
 Пятало, Ким Егорович

1984 
 Маматов, Виктор Фёдорович

1986 
 Путров, Владимир Михайлович 18.6.1938
 Ткаченко, Михаил Владимирович 1953—2020

1988 
 Барнашов, Владимир Михайлович
 Пяясуке, Тыну

1989 
 Капшуков, Владимир Данилович 7.1.1948
 Романов, Николай Иванович
 Сидоров В
 Шитиков, Валерий Алексеевич

1992 
 Хованцев, Анатолий Николаевич

неизв 
 Булочкин, Георгий Иванович 02.05.1913 — 10.10.1991,,
 Карленко, Василий Павлович
 Мелихов, Вадим Иванович 1941 (? 76)
 Пшеницын, Валентин Николаевич (? 80)
 Раменский, Геннадий Михайлович
 Стремоусова, Валентина Михайловна 21.2.1948

Примечания 

Биатлон